Термин «Ежи́ные» может означать:
 Ежовые () — семейство млекопитающих.
 Настоящие ежи или Ежи () — подсемейство в семействе ежовых.

Литература